Бил () — фамилия. Известные носители:

 Бил, Бобби (1884—1950) — английский футболист, вратарь.
 Бил, Брендон (род. 1983) — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер.
 Бил, Брэдли (род. 1993) — американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон Уизардс».
 Бил, Гиффорд (1879—1956) — американский художник, брат Рейнольдса Била.
 Бил, Джессика (род. 1982) — американская актриса, модель и певица.
 Бил, Мэри (1633—1699) — английская портретистка.
 Бил, Питер ван дер (1923—1999) — родезийский государственный деятель.
 Бил, Рейнольдс (1866—1951) — американский художник, брат Гиффорда Била.
 Бил, Саймон Расселл — английский актёр театра, кино и телевидения.
 Бил, Уиллис Эрл — американский автор-исполнитель.

См. также

Примечания